Edmond Massaud
Jean-Marie Massaud